Уальки () — город в Чили. Административный центр одноимённой коммуны. Население — 13 724 человека (2002). Город и коммуна входит в состав провинции Консепсьон и области Био-Био.

Территория коммуны — 530,5 км². Численность населения — 20 968 жителей (2007). Плотность населения — 39,52 чел./км².

Расположение 
Город расположен в 19 км юго-восточнее административного центра области — города Консепсьон.

Коммуна граничит:
 на севере — с коммунами Консепсьон, Флорида;
 на востоке — с коммуной Юмбель;
 на юго-востоке — с коммуной Сан-Росендо;
 на юго-западе — с коммуной Санта-Хуана;
 на западе — с коммуной Коронель;
 на северо-западе — с коммуной Чигуаянте.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи Национальным институтом статистики, население коммуны составляет 20 968 человек, из которых 10 304 мужчины и 10 664 женщины.

Население коммуны составляет 1,06 % от общей численности населения области Био-Био. 17,42 % относится к сельскому населению и 82,58 % — городское население.

Важнейшие населённые пункты коммуны 
 Уальки  (город) — 13 724 жителя.
 Талькамавида (посёлок) — 1032 жителя.

Ссылки 
 Официальный сайт коммуны

Коммуны Чили
Города Чили